Le xian de Xiangzhou (象州) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Xiangzhou (香洲) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine.

Homonymie de toponyme